Planica 7 2018 – pierwsza edycja turnieju Planica 7, odbywająca się w dniach 22–25 marca 2018 na skoczni Letalnica w Planicy w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Do klasyfikacji generalnej turnieju zaliczono wyniki wszystkich 6 serii konkursowych oraz kwalifikacji do pierwszego z konkursów.

Zasady przeprowadzania konkursów w ramach Planica 7 są takie same, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Zawody rozpoczęły się w czwartek 22 marca 2018 kwalifikacjami do piątkowego konkursu indywidualnego. 23 marca przeprowadzono pierwszy konkurs indywidualny, dzień później zawodnicy wystąpili w konkursie drużynowym, natomiast w niedzielę 25 marca trzydziestu najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata rywalizowało w finałowym konkursie indywidualnym.

Skocznia 
W tabeli podano rekord skoczni obowiązujący przed rozpoczęciem Planica 7 lub ustanowiony w trakcie jego trwania (wyróżniony wytłuszczeniem).

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem turnieju Planica 7 został Gabrijel Gros oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, był Borek Sedlák. Sędzią technicznym został Bertil Palsrud, a jego asystentem – Franck Salvi. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się Horst Tielmann, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Opracowano na podstawie źródeł z Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Podsumowanie

Przebieg turnieju

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego 

Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska

Pierwszy konkurs indywidualny 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska

Konkurs drużynowy 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska

Drugi konkurs indywidualny 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska

Klasyfikacja końcowa 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska

Bibliografia

Przypisy 

2018
Planica
Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy
2018 w Słowenii